Condado de Big Horn es el nombre de 2 condados en los Estados Unidos:

 Condado de Big Horn (Montana)
 Condado de Big Horn (Wyoming)